Clossiana browni är en fjärilsart som beskrevs av Higgins 1953. Clossiana browni ingår i släktet Clossiana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
browni